Niğde ou Nide é uma província () do centro-sul da Turquia, situada na região (bölge) da Anatólia Central (İç Anadolu Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).

Ligações externas 

Províncias da Turquia
Capadócia
Províncias da Região da Anatólia Central